Людми́ла Дми́триевна Самсо́нова () — российская теннисистка, с 2014 по 2018 год представляла на соревнованиях Италию. Победительница пяти турниров WTA (четыре — в одиночном разряде); победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России (2020/2021).

Биография 
Когда Людмиле было полтора года, семья Самсоновых переехала на постоянное место жительство в Италию. Отца, Дмитрия, сильного игрока в настольный теннис, пригласили выступать за туринский клуб «Ферентино». На корт Людмила вышла в шесть лет, теннис её очень заинтересовал. На протяжении семи лет Людмила тренировалась в Сан-Ремо у Риккардо Пьятти.

В 15 лет приняла решение серьёзно заняться профессиональной теннисной деятельностью, в это же время согласилась выступать за Италию. Свободно говорит на итальянском и русском языках.

Спортивная карьера 
С 2018 года Самсонова играет на соревнованиях под эгидой ITF и WTA под российским флагом.

В 2019 году впервые в карьере приняла участие в основном розыгрыше турнира Большого шлема: пройдя квалификацию, на Открытом чемпионате Франции Самсонова уступила 23-й сеянной Донне Векич из Хорватии. 

В июле 2019 года на турнире в Палермо Людмила дошла до полуфинала, в котором уступила швейцарской теннисистке Джил Тайхман.

В начале 2020 года Самсонова прошла квалификацию турнира в Брисбене, а затем в первом круге обыграла Слоан Стивенс из США.

В июне 2021 года выиграла турнир WTA-500 в Берлине, победив в финале Белинду Бенчич.

В августе 2022 года Самсонова выиграла два турнира WTA-250: в Вашингтоне обыграла в финале Кайю Канепи, а в Кливленде — Александру Соснович.

В сентябре 2022 года Людмила выиграла ещё один титул — на турнире WTA-500 в Токио, в финале обыграв Чжэн Циньвэнь. На пути к титулу Самсонова прошла Гарбинье Мугурусу и Елену Рыбакину, а за весь турнир не проиграла ни сета.

В феврале 2023 года Самсонова совместно с другой россиянкой Вероникой Кудерметовой выиграла первый для себя парный турнир WTA, победив на «тысячнике» в Дубае пару из Тайваня Латишу Чан и Чжань Хаоцин со счётом 6:4, 6:7 (4), [10-1].

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (5)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
Теннисисты России
Обладатели Кубка Федерации по теннису